

Mercato

Arrivi
 Giacomo Rigoni da Cagliari Volley
 Michal Lasko da Callipo Sport
 Edoardo Rabezzana da Pallavolo Piacenza
 Manius Abbadi da Gioia del Colle
 Riad Ribeiro da Unisul
 Lucio Oro da Volley Corigliano

Partenze
 Simone Bendandi a Latina Volley
 Matteo Martino a Pallavolo Reima Crema
 Sandro Fabbiani a Volley Lupi Santa Croce
 Paolo Cozzi a Copra Berni Piacenza (dal 21/09/2006)
 Peter Platenik a Sparkling Volley Milano
 Rodrigues Anderson a Taranto Volley

Risultati
 1° in regular season, sconfitta ai Play-off Scudetto dalla Copra Berni Piacenza
 Finalista nella supercoppa italiana, sconfitta dalla Lube Banca Marche Macerata

Rosa

Staff tecnico 
 1º allenatore  Silvano Prandi
 2º allenatore  Camillo Placì
 Assistente-Scoutman  Paolo Sgandurra
 Scoutman  Andrea Rinaudo

Voci correlate
 Serie A1 2006-2007 (pallavolo maschile)

Collegamenti esterni
 

Piemonte Volley
Stagione 2006-2007 delle squadre di pallavolo